Gimme Shelter může být:

 Gimme Shelter (skladba) – hudební skladba z roku 1969 od skupiny The Rolling Stones
 Gimme Shelter (album) – album skupiny Rolling Stones
 Gimme Shelter (film, 1970) – dokument o skupině Rolling Stones
 Gimme Shelter (film, 2013) – drama režírované Ronem Kraussem